Алекса́ндр Петро́вич Каза́нцев (а, Акмолинск, Акмолинский уезд, Акмолинская область — 13 сентября 2002, Переделкино) — советский и российский писатель-фантаст.

Биография 
Родился 2 сентября 1906 года в Акмолинске. Окончил Сибирский технологический институт. В январе 1930 года отправился на Белорецкий металлургический завод, где сразу стал главным механиком металлургического комбината. «Именно там, на любимом заводе, была пройдена мной настоящая инженерная школа».

В 1939 году был главным инженером промышленного отдела советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Об этой выставке он написал свой первый очерк («Новый мир», 1939, № 12).

Участник Великой Отечественной войны. Прошёл путь от рядового до полковника, изобрёл танкетку, управляемую по проводам, использовавшуюся при прорыве блокады Ленинграда (на Поклонной горе, в музее Великой Отечественной войны, представлен её экземпляр). В 1941 был военным инженером 39-го запасного сапёрного батальона, командиром батальона в/ч 5328, главным инженером завода, сотрудником НИИ № 627 (ВНИИЭМ). С 1942 года — начальник особой опергруппы Главного военно-инженерного управления армии при заместителе командующего Крымским фронтом. Испытывал новую технику. С 1945 был уполномоченным Государственного комитета обороны при 26-й армии 3-го Украинского фронта — демонтировал в Австрии заводы и в рамках репараций направлял их в СССР.

Первые шаги в литературе 
В фантастике дебютировал в 1936 году, заняв первое место на конкурсе киносценариев с написанным вместе с директором Ленинградского Дома учёных И. С. Шапиро сценарием фантастического фильма «Аренида», который позже стал сюжетной основой романа «Пылающий остров».

Публикация романа (в 1940—1941 годах его печатала с продолжением газета «Пионерская правда») стала началом 60-летней литературной карьеры Александра Казанцева. Уже в 1941 году появляется в печати фрагмент его романа «Арктический мост» (полностью опубликован в 1946 году), в 1952 году издается «Мол „Северный“» (переработан в 1956 году в роман «Полярная мечта», а в 1970 году — в роман «Подводное солнце»), а в 1964 году — роман «Льды возвращаются».

Казанцев очень точно и совершенно буквально воспринял эстетические и идеологические установки своего времени, и его романы идеально соответствовали «линии партии». Повесть «Планета бурь» (1959, другое название — «Внуки Марса») была экранизирована Павлом Клушанцевым в 1962 году под одноимённым названием (см. Планета бурь (фильм)).

После выхода в свет революционной «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова в советской фантастической литературе происходили серьёзные изменения, которые Казанцев чувствовал, но эстетически и идеологически принять их не мог, а потому занял позицию активного консерватизма, которой последовательно придерживался всю оставшуюся жизнь. В конце 1970-х — начале 1980-х годов Казанцев был фактически одним из рецензентов Государственного комитета РСФСР по делам издательств (Роскомиздат) в области фантастических произведений.Практически официально занимая должность главного советского фантаста, Казанцев постоянно боролся с литературными и идеологическими конкурентами. В начале 60-х - "против абстрактности в научной фантастике" (так называлась его статья), за реанимацию фантастики популяризаторской. В середине 60-х - с некоторыми зарубежными произведениями в "Библиотеке современной фантастики" (где сам Казанцев был представлен в точном соответствии со своими заслугами в послевоенной фантастике - одним рассказом). В 70-е он искоренял отличающиеся от собственных (а значит - неправильные) взгляды на цели и задачи фантастической литературы, обвинял Лема, Стругацких и других мастеров социальной, философской фантастики в проповеди "надклассовой, надгосударственной позиции", в том, что избранный ими "псевдонаучный метод исследования будущего никак не уживается с задачами советской литературы и прямо противоречит основам марксистской философии". Позднее и этому добавились совершенно прозрачные намеки на пособничество идеологическим противникам - вплоть до связей с ЦРУ.По инициативе Казанцева общемосковское собрание писателей 31 октября 1958 года приняло жесткую формулировку резолюции, осуждающей Бориса Пастернака: "Тут в форме вопроса стоит: «кому он нужен?» Мне кажется, что надо сказать, что он нам не нужен, и мы должны просить правительство, чтобы был сделан вывод".

Александр Петрович был единственным из писателей, активно выступившим в защиту памяти Ивана Ефремова после обысков, которые через полгода после смерти писателя провел в его квартире КГБ. .

Научно-популярные публикации 
Казанцев проявлял большой интерес к загадкам науки и трактовал их по-своему. Он опубликовал ряд статей, эссе и художественных произведений, посвящённых загадке Тунгусского метеорита («Взрыв», «Гость из космоса», «Тунгусская катастрофа: 60 лет догадок и споров»). В них он высказывал версию, что метеорит на самом деле был кораблём инопланетных пришельцев, который взорвался при посадке. Казанцев указывал на сходства ядерного взрыва в Хиросиме и взрыва метеорита, что, по его мнению, свидетельствовало в пользу искусственной природы этого тела.

Помимо этого, Казанцев интересовался гипотезой о палеоконтактах, собирал информацию о легендах и археологических находках, которые могли бы подтвердить эту гипотезу, писал статьи и эссе. Казанцева можно назвать одним из пионеров советской уфологии.

Поздние годы 
Возвращение Казанцева к активной литературной работе состоялось в начале 1970-х годов. В этот период им написаны романы «Сильнее времени» (1973), «Фаэты» (1974), «Купол Надежды» (1980), которые по-прежнему были строго выдержаны с идеологической точки зрения. В это время выходят несколько собраний сочинений Казанцева, а сам он становится одним из активных «моторов» так называемой «молодогвардейской» школы фантастики.

В 1981 году Казанцев опубликовал автобиографию — характерный документ, по которому можно составить представление, какую роль отводил себе писатель в истории науки и литературы. В том же году за вклад в развитие фантастики Казанцев был удостоен премии «Аэлита».

Иллюстратором многих его произведений был московский художник Виталий Лукьянец. Большинство поздних изданий проиллюстрировал художник Ю. Г. Макаров.

В 1980-х годах Александр Казанцев издаёт романы о Пьере Ферма («Острее шпаги», 1984) и о Сирано де Бержераке («Клокочущая пустота», 1986), где пытается соединить свои обычные фантастические идеи с антуражем «мушкетёрского» исторического романа. Произведения следующих лет вполне укладываются в уже освоенные им темы — это трилогия коммунистических утопий «Тайна нуля», «Донкихоты Вселенной» и «Спустя тысячелетие» (переизданы в 1997 году), дилогия «Иномиры» (1997) и историко-фантастическая дилогия «Звезда Нострадамуса» (2000). В 2001 году был издан также фантастико-автобиографический роман «Фантаст», написанный в соавторстве с сыном Никитой Казанцевым.

В 1990-х годах А.П. Казанцев участвовал в создании организации «Космопоиск».

Из-за того, что при издании романа «Фантаст» некоторые издательства, такие как «Современник», самовольно вносили свои правки в мемуары писателя (к примеру, корректор Серганова назвала предателем молодогвардейца Олега Кошевого, тогда как им был Г. Почепцов), А. П. Казанцев перенёс инфаркт.

А. П. Казанцев до конца жизни сохранил верность своим идеалам. Вот что говорил 93-летний писатель в 1999 году:

Я был и остаюсь коммунистом, голосую только за КПРФ — она не испугалась угроз и запретов, её руководители не кинулись делить народную собственность, не крали, не строили дворцов… <…> Всякая власть, сосредоточенная на деньгах, есть смерть. <…> Победа труда неизбежна. Кто скажет другое — солжёт.

Скончался на 97-м году жизни 13 сентября 2002 года на своей даче в Переделкино. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (25-й уч.).

Награды 
Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

Шахматная композиция 
А. П. Казанцев был известен также как . С 1926 года опубликовал 70 этюдов, многие из которых отмечены на конкурсах (8 первых призов). Участник пяти личных чемпионатов СССР. С 1956 года — международный арбитр по шахматной композиции, с 1975 года — международный мастер. С 1951 по 1965 год был председателем комиссии по шахматной композиции Шахматной федерации СССР. В книге «Дар Каиссы» соединены фантастические рассказы и шахматные этюды автора.

Ниже приведён один из наиболее известных этюдов Казанцева.

Решение. 1.d6! Кb5 2.de Крe5 3.е8К! Сh8 4.h7 a3 5.Крg8 Кр: e6 6.Кр: h8 Крf7! 7.Кd6+! Крf8 8.К:b5 a2 9.Кd4! a1Л! 10.Кe6+ Крf7 11.Кd8+ Крg6! 12.Крg8 Лa8 13.h8К+! Крh5 14.Кhf7 ничья. Обратите внимание: по сравнению с начальной позицией произошла полная смена фигур.
Дополнительный вариант: 1…Кc4 2.de Крe5 3.е8К! Сh8 4.h7 a3 5.Крg8 Кр: e6 6.Кр: h8 Крf7! 7.Кd6+! Крf8 8.К:c4 a2 9.Кe5! a1Л! 10.Кd7+ Крf7 11.Кe5+ Крf6 12.Кd7+ и вечный шах.

Факты 
 Казанцев придумал и ввёл в русский язык более 100 новых слов, среди них, например, инопланетяне и (по одной из версий) вертолёт.
 Казанцев — один из двух прототипов Амвросия Амбруазовича Выбегалло, персонажа повести Аркадия и Бориса Стругацких «Сказка о Тройке». Другим и главным прототипом был Трофим Денисович Лысенко.

Произведения

Циклы 
Георгий Седов
 Ныряющий остров (1958)
 Находка (1958)
 Против ветра (1950)
 Марсианин (1958)
 Трехлапая (1951)
 В тумане (1951)
 Катер в море (1950)
 Сухопутный моряк (1973)
 На короткой волне (1973)
 Пластинка из слоновой кости (1949)
 Остановленная волна (1950)
 Полярный Варяг (1951)
 Гость из космоса (1951)
 
Возвращение в грядущее
 Тайна нуля (1988)
 Донкихоты Вселенной (1988)
 Спустя тысячелетие (1997)
Клокочущая пустота
 Острее шпаги (1983)
 Колокол Солнца (1984)
 Иножитель (1986)
Небывалые были
 Народные артисты леса (1975)
 Матч антимиров (1973)
Полярное противостояние
 Подводное солнце: (Мол «Северный») (1970)
 Арктический мост (1941)
 Льды возвращаются (1964)
Теплоход «Победа»
 Звездные пришельцы (1963)
 Кусок шлака (1963)
 Визитные карточки с других планет (1967)

Романы 

 Арктический мост (1941)
 Пылающий остров (1941)
 Мол «Северный» (1952)
 Полярная мечта: (Мол «Северный») (1956)
 Льды возвращаются (1964)
 Подводное солнце: (Мол «Северный») (1970)
 Сильнее времени (1973)
 Фаэты (1973)
 Купол надежды (1980)
 Острее шпаги (1983)
 Колокол Солнца (1984)
 Мост дружбы (1984)
 Иножитель (1986)
 Донкихоты Вселенной (1988)
 Тайна нуля (1988)
 Иномиры (1992)
 Озарения Нострадамуса (1996)
 Спустя тысячелетие (1997)
 Звезда Нострадамуса (2000)
 Фантаст Соавтор: Никита Казанцев (2001)

Повести 

 Живое ущелье (1946)
 Лунная дорога (1960)
 Планета бурь (до 1961)
 Внуки Марса (1962)
 Тайна загадочных знаний (1986)

Рассказы 

 Взрыв (1946)
 Пластинка из слоновой кости (1949)
 Катер в море (1950)
 Медвежье горе (1950)
 Остановленная волна (1950)
 Остров Исчезающий (1950)
 Пешком на край света (1950)
 Против ветра (1950)
 Сильнее времени (1950)
 В тумане (1951)
 Вездеход (1951)
 Вера в человека (1951)
 Гость из космоса (1951)
 Лево на борт! (1951)
 Льды и лодка (1951)
 Любовь (1951)
 Механик (1951)
 Нетронутый стол (1951)
 Новогодний тост (1951)
 Поединок (1951)
 Полярной ночью (1951)
 Полярный Варяг (1951)
 Помощь (1951)
 Трехлапая (1951)
 Марсианин (1958)
 Находка (1958)
 Ныряющий остров (1958)
 Лунный дождь (1960)
 Пришельцы из Космоса (1961)
 Шлем и тыква (1962)
 Звездные пришельцы (1963)
 Кусок шлака (1963)
 Вилена (1965)
 Визитные карточки с других планет (1967)
 Марсианская партия (1967)
 Посадка (1968)
 «Завещание» Нильса Бора (1969)
 Клин клином (1973)
 Матч антимиров (1973)
 На короткой волне (1973)
 Сухопутный моряк (1973)
 Дар Каиссы (1975)
 Колодец Лотоса Соавтор: Мариан Сиянин (1975)
 Народные артисты леса (1975)
 Роковая мина (1975)
 Шахматная тайна колодца Соавтор: Мариан Сиянин (1975)
 Нарушитель (1977)
 Электронное сердце (1977)
 Подвиг зрелости (1981)
 Говорящий холст (1982)
 Блестящий проигрыш (1983)
 Гость Бастилии (1983)
 Подарок Шамбалы (1983)
 Тринадцатый подвиг Геракла (1983)
 Щит короля Артура (1983)
 Бешеные дивиденды (1984)
 Генетический код (1984)
 Лечебное средство (1984)
 Следопыт математических троп (1984)
 Великие победы (1996)
 Коллективное единоборство (1997)
 Трагедия в Нью-Мексико (1997)
 Игра на ставку в три «С» (1998)
 Богиня ошибок (1999)
 Курганский волшебник (1999)
 Нерешаемая трехходовка (1999)
 Парижская дуэль (1999)
 Кипящее детство (2001)
 Ойла. Двенадцатая Луна Земли (2002)

Пьесы 

 Вилена (1965)

Сценарии 

 Аренида Соавтор: Иосиф Шапиро (1936)
 Гость из космоса (1961)

Статьи 

 Золотой поток (1952)
 «Дворец машин» (1954)
 Машины на полях (1954)
 Трилогия великой веры в человека (1956)
 Воплощение мечты (1958)
 Поиски продолжаются (1958)
 Романтика познания: (О недостатках серии Географгиза «Путешествия, приключения, фантастика») Соавторы: Иван Ефремов, Леонид Соболев (1959)
 В джунглях фантастики (1960)
 От планеты смерти до облака мечты (1960)
 Предисловие к статье М. Агреста «Космонавты древности» (1961)
 Предисловие (1962)
 Чувство слабости (1962)
 Законы мечты (1964)
 Предисловие (1964)
 Вперед, к другим планетам! (1965)
 Предисловие (1965)
 Второе дно волшебной шкатулки (1966)
 Волшебный телескоп фантазии (1967)
 Каменный пращур ракеты (1968)
 Не грабьте в одиночку! (1968)
 Тунгусская катастрофа: 60 лет догадок и споров (1968)
 Из космоса — в прошлое (1972)
 Изнанка прогресса (1973)
 О сборнике «Ошибка создателя» (1975)
 Предисловие (1975)
 Поэзия познания (1977)
 Предисловие (1977)
 Предисловие (1978)
 Акулье лицо капитализма (1979)
 Приглашение к Мечте (1979)
 Двадцать лет спустя (1980)
 От автора (1980)
 Предисловие (1980)
 Витязь науки, правофланговый фантастики (1982)
 Кирилл Андреев о фантастике (1982)
 Вступительное слово к сборнику М. Пухова «Семя зла» (1983)
 Штурман мечты (1983)
 Этюды, премированные на конкурсе «64» по случаю семидесятилетия А. П. Казанцева (1983)
 Тайная империя (1984)
 Линза совести (1985)
 От автора (1985)
 Предисловие (1985)
 От сказки до предвиденья (1987)
 Писатель-воин Соавтор: А. Холмская (1987)
 Послесловие автора к первому тому (1989)
 Рецензия на сборник Л. и Е. Лукиных «Ты, и никто другой» (1990)
 Иноземяне (1992)
 Так всё начиналось (2001)
 От ящеров до дальних звезд

Эссе 

 Нигде или здесь? (1989)
 Возвращение в грядущее (1991)

Очерки 

 Ступени грядущего (1962)
 Поэты не умирают (1975)

Сборники 

 Против ветра (1950)
 Обычный рейс (1951)
 Гость из Космоса (1958)
 Гости из Космоса (1963)
 Дар Каиссы (1975)

Интервью 

 Острее шпаги: Взгляд сквозь время (1984)

Прочее 

 Мир будущего (1939)
 Бак (1958)
 Великая география (1960)
 В восемьдесят минут вокруг света (1961)
 Путешественник в необыкновенное (1979)
 Пунктир воспоминаний (1981)
 Кристалл воображения (1982)
 Открытое письмо редакции (1988)

Неопубликованное 

 Планета бурь Соавтор: Павел Клушанцев, киносценарий (1961)

Библиография 

 Собрание сочинений в трёх томах. — М.: Терра-клуб, 2001.
 Собрание сочинений в трёх томах. — М.: Детская литература, 1989—1990.
 Собрание сочинений в трёх томах. — М.: Молодая гвардия, 1977—1978.
 Пылающий остров. — М., 1941.
 Арктический мост. — М., 1946.
 Против ветра. — М., 1950.
 Сибирячка. — М.—Л., 1950.
 Обычный рейс. — М., 1951.
 Против ветра. — М., 1951.
 Мол «Северный». — М., 1952.
 Машины полей коммунизма. — М., 1953.
 Богатыри полей. — М., 1955.
 Полярная мечта. — М., 1956.
 Пылающий остров. — М., 1956.
 Земля зовёт. — М., 1957.
 Пылающий остров. — М., 1957.
 Арктический мост. М., 1958
 Гость из космоса. М., 1958
 Полярная мечта. М., 1958
 Пылающий остров. Ташкент, 1958
 Арктический мост. М., 1959
 Пылающий остров. М., 1959
 Лунная дорога. М., 1960
 Остановленная волна. М., 1961
 Пылающий остров. М., 1962
 Ступени грядущего. М., 1962
 Внуки Марса. М., 1963
 Гости из космоса. М., 1963
 Ступени грядущего. М., 1963
 Льды возвращаются. М., 1964
 Пылающий остров. М., 1966
 Подводное солнце. М., 1970
 Сильнее времени. М., 1973
 Фаэты. М., 1974
 Дар Каиссы. М., 1975
 Пылающий остров. М., 1978
 Купол надежды. М., 1980
 Льды возвращаются. М., 1981
 Дар Каиссы. М., 1983
 Пылающий остров. М., 1983
 Купол надежды. М., 1984 (Роман-газета)
 Острее шпаги. М., 1984
 Фаэты. М., 1984
 Мост дружбы. М., 1985
 Фаэты. М., 1985
 Клокочущая пустота. М., 1986
 Пылающий остров. М., 1987
 Клокочущая пустота. М., 1988
 Донкихоты Вселенной. М., 1991
 Озарения Нострадамуса. М., 1996
 Купол надежды. М., 1997
 Звезда Нострадамуса. М., 2000

Примечания

Литература 
 Советские детские писатели: Биобиблиографический словарь (1917—1957). — М., 1961.
 Абрамова В. И. Казанцев А. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — Стб. 295.

Ссылки 

 
 Александр Казанцев. Собрание сочинений
 Могилы знаменитостей
 

Писатели-фантасты России
Лауреаты премии «Аэлита»
Выпускники Томского политехнического университета
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Писатели-фантасты СССР
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Уфологи СССР и России
Персоналии:Белорецк
Похороненные на Введенском кладбище
Знаменитые шахматные этюды